Otto Jul'evič Šmidt – scienziato, esploratore ed enciclopedista sovietico
 Sigurd Ottovič Šmidt – storico ed etnografo russo
 Vera Fëdorovna Šmidt – educatrice russa